A 2010-es Superbike világbajnokság volt a sorozat huszonharmadik idénye. A szezon február 28-án kezdődött és október 3-án fejeződött be. A versenynaptár ugyanaz volt, mint 2009-ben, kivéve azt, hogy a katari verseny kikerül a nagydíjak közül. Így 13 helyszínen összesen 26 futamot rendeznek majd. Az előző évi címvédő, Ben Spies nem szerepelt a sorozatban, miután már 2009 év közben eldőlt, hogy a MotoGP-ben szereplő Tech 3 csapatához szerződik.

A győztes végül Max Biaggi lett, aki a sorozat első olasz, és egyben első Apriliát vezető győztese lett.

Versenynaptár 

A versenynaptár ugyanaz lesz, mint 2009-ben, kivéve azt, hogy a katari verseny kikerül a nagydíjak közül. Így 13 helyszínen összesen 26 futamot rendeznek majd. A versenynaptárat egyébként 2009. február 9-én tették hivatalossá.

A világbajnokság végeredménye

Versenyzők

Gyártók

Versenyzők, csapatok 

 Minden versenyző Pirelli gumikat használt.

Források

További információk 

 Hivatalos weboldal

2010